Nottingham puede referirse a:

Nottingham, en Inglaterra;
Nottingham Forest, club de fútbol ubicado en Inglaterra
Nottingham (Maryland);
Nottingham (Nuevo Hampshire);
Municipio de Nottingham (Ohio);
Municipio de Nottingham (Pensilvania);
Municipio de East Nottingham. en Pensivania, EE. UU.;
Municipio de West Nottingham en Pensilvania, EE. UU.;
Municipio de Nottingham (Indiana);
Livermore (California), anteriormente Nottingham;
HMS Nottingham.